Населені пункти в Чехії:

 Каньовиці (Злін)
 Каньовиці (Фридек-Містек)